Doctor Amor, o Doctor Love (en lengua inglesa) puede referirse a:

El Doctor Amor Ruibal
La Doctora de la Iglesia Teresa de Lisieux, llamada Doctor Amoris
Calling Dr. Love, canción de Kiss.
Doctor Love (película), de K. Biju, 2008.
Doctor in Love, película de 1960.
The Love Doctors, programa de radio estadounidense